Rönneberga kan syfta på:

Rönnebergs härad – ett härad i västra Skåne
Rönneberga landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1952–1968
Rönneberga kurs- och konferensanläggning – en kurs- och konferensanläggning på Lidingö
Rönneberga, Eslöv – en stadsdel i Eslöv
Rönneberga backar – en samling gravhögar 5 km öster om Landskrona i Skåne